Belmont Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Hill (Kalifornien)
 Belmont Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Belmont Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Belmont Hill (Nevada)

Siehe auch:
 Belmont Hills